Laura Dean peut désigner plusieurs personnes :
 Laura Dean (née en 1945), danseuse et chorégraphe américaine de danse contemporaine apparentée au mouvement minimaliste ;
 Laura Dean (née en 1963), nom de scène de Laura Francine Deutscher, actrice américaine de cinéma et de télévision.